El Torneig de Zagreb 2009, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2009, és un esdeveniment tennístic inclòs dins de la sèrie 250 de la ATP. Es juga a Zagreb, Croàcia, entre el 2 i el 8 de febrer del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009